Almost Here kan verwijzen naar de volgende muziekstukken:
Almost Here (album van The Academy Is...), een album van The Academy Is...
Almost Here (nummer van The Academy Is...), het titelnummer van de bovenstaande album
Almost Here (Unbelievable Truth), een album van Unbelievable Truth
Almost Here (Goodrem & McFadden), een duet tussen Delta Goodrem en Brian McFadden, uitgebracht in 2005